CDC23 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 597 амінокислот, а молекулярна маса — 68 834.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, убіквітинування білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг, поліморфізм.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки